Bukovik est un toponyme peut désigner :

Bukovik, un village situé dans la municipalité de Breza, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Bukovik, un village situé dans la municipalité de Sokolac et dans la République serbe de Bosnie ;

Bukovik, un village situé dans la municipalité de Bar ;

Bukovik, une localité située dans la municipalité d'Aranđelovac, district de Šumadija ;
Bukovik, un village situé dans la municipalité de Nova Varoš, district de Zlatibor ; 
Bukovik, un village situé dans la municipalité de Prijepolje, district de Zlatibor ;
Bukovik/Bukovik, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Gjilan/Gnjilane, district de Gjilan/Gnjilane (Kosovo) ou district de Kosovo-Pomoravlje (Serbie).